Rychel ist der Familienname folgender Personen:

 Kerby Rychel (* 1994), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Warren Rychel (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär